Бонни Беделиа (, род. 25 марта 1948) — американская актриса, двукратный номинант на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Жизнь и карьера 
Бонни Беделиа родилась в Нью-Йорке в семье сценариста и писательницы Мэриан Этель Вагнер и общественника Филипа Харли Калкина. У Бонни была сестра Кэндис и два брата, один из которых бывший актёр Кристофер Калкин. Со стороны Кристофера Бонни приходится тётей актёрам Маколею, Кирану и Рори Калкинам.

Бонни родилась в очень тяжёлый период жизни её семьи, когда её отец обанкротился. Когда ей было 14 лет, умерла её мать, а вскоре после этого умер и отец.

В 1961 году она дебютировала в мыльной опере «Любовь к жизни», где снималась последующие шесть лет. В 1967 году она выиграла Theatre World Award за роль в бродвейской постановке «Мой дорогой Чарли». В 1969 году дебютировала на большом экране в фильме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» и в последующие десятилетия появилась в более чем семидесяти фильмах и телевизионных шоу.

Беделиа получила номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме в картине 1983 года «Сердце, как колесо». Она сыграла роль жены Джона Макклейна (Брюс Уиллис) в фильме «Крепкий орешек» и его сиквеле «Крепкий орешек 2». Кроме того, она снялась с Харрисоном Фордом в фильме 1990 года «Презумпция невиновности». За роль в фильме «Принц Пенсильвании» она была номинирована на премию «Независимый дух». Также снялась в двух фильмах по Стивену Кингу: «Салемские вампиры» 1979 года и «Нужные вещи» 1993 года.

С 2001 по 2004 год Беделиа играла главную роль в сериале «Женская бригада». С 2010 по 2015 год Беделиа исполняла роль матриарха большого семейства в сериале «Родители».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США